Харисса или Хариса — неоднозначный термин.

Кулинария 
 Хариса — блюдо армянской кухни.
 Харисса — соус арабской кухни.

Персоналии 
 Зейд ибн Хариса — сподвижник пророка Мухаммеда.

См. также 
 Харис